Эйскенс () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Эйскенс, Гастон (1905—1988) — бельгийский политический деятель.
 Эйскенс, Марк (род. 1933) — бельгийский экономист и политический деятель; сын предыдущего.